Unify est un verbe anglais pouvant signifier « unifier » ou « s'unifier ». Il peut désigner :
 Unify, une entreprise allemande d'édition de logiciels, filiale d'Atos ;
 Unify, une holding française, filiale du groupe TF1.